Le tournoi de tennis de Chicago est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1988, classée en catégorie Tier III, se dispute du 7 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Chris Evert, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lori McNeil et Betsy Nagelsen.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Chicago
 Saison 1988 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1988
Chicago
Tennis aux États-Unis en 1988
Tennis en novembre 1988